Посан-де-Веро () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 14.67 км². Население — 244 человека (на 2010 год). Расстояние — 60 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски